Aleksandr Pavlovich Aleksandrov (1943), ex-cosmonauta soviético;
Alexei Pavlovich Fedchenko (1844–1873), explorador e naturalista russo;
Constantino Pavlovich da Rússia (1779–1831), grão-duque da Rússia;
Dmitri Pavlovich (1891–1941), grão-duque da Rússia;
Jacob Pavlovich Adler (1855–1926), ator russo;
Miguel Pavlovich da Rússia (1798–1849), grão-duque da Rússia;
Nicolás Pavlovich (1978), futebolista argentino;
Vladimir Pavlovich Paley (1897–1918), poeta russo e membro da família imperial.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes